Force India F1 je nekdanje indijsko moštvo Formule 1, ki je prvič nastopilo v sezoni 2008. Moštvo je bilo ustanovljeno iz nekdanjega mošta Formule 1 Spyker F1, ki ga je oktobra 2007 kupil konzorcij, ki sta ga vodilaa Vijay Mallya in Michiel Mol. Šef moštva je bil Colin Kolles, glavni konstruktor Mike Gascoyne, tehnični direktor pa James Key. Moštvo je uporabljalo Ferrarijeve motorje, kot dirkača so pridobili Adriana Sutila in Giancarla Fisichella, v vlogi testnega dirkača pa bo Vitantonio Liuzzi. Leta 2018 je šlo v prisilno poravnavo, kupil ga je konzorcij investitorjev Racing Point UK, zaradi česar velja za novo ekipo.

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM01
|rowspan="3"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| TUR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
!rowspan="3"| 0
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"| Adrian Sutil
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|
|
|
|-
|align="left"| 
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 18
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| VJM02
|rowspan="4"| Mercedes FO 108W 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
!rowspan="4"| 13
!rowspan="4"| 9.
|-
|align="left"| Adrian Sutil
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|
|
|
|
|-
|align="left"| Giancarlo Fisichella
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Vitantonio Liuzzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM03
|rowspan="3"| Mercedes FO 108X 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
!rowspan="3"| 68
!rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  Adrian Sutil
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|-
|align="left"|  Vitantonio Liuzzi
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM04
|rowspan="3"| Mercedes FO 108Y 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| TUR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| BRA
|
|
!rowspan="3"| 69
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Adrian Sutil
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|-
|align="left"|  Paul di Resta
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM05
|rowspan="3"| Mercedes FO 108Z 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
!rowspan="3"| 109
!rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  Paul di Resta
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 19
|
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 21
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM06
|rowspan="3"| Mercedes FO 108Z 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|
!rowspan="3"| 77
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Paul di Resta
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|
|
|-
|align="left"|  Adrian Sutil
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM07
|rowspan="3"| Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
|
|
!rowspan="3"| 155
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Sergio Pérez
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 7
|
|
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="3"| VJM08
|rowspan="3"| Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| MEH
|| BRA
|| ABU
|
|
!rowspan="5"| 136
!rowspan="5"| 5.
|-
|align="left"|  Sergio Pérez
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| VJM08B
|rowspan="2"| Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="2"| 
|align="left"|  Sergio Pérez
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 7
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM09
|rowspan="3"| Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"|173
!rowspan="3"|4.
|-
|align="left"|  Sergio Pérez
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 8
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|-
!rowspan="3"|
|rowspan="3"|VJM10
|rowspan="3"|Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"|
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!rowspan="3"|187
!rowspan="3"|4.
|-
|align="left"| Sergio Pérez
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|7
|
|-
|align="left"| Esteban Ocon
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|8
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VJM11
|rowspan="3"| Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|style="background:#000;" rowspan=3|  0 (59)
|style="background:#000;" rowspan=3|  
|-
|align="left"| Sergio Pérez
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| Esteban Ocon
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave

 

Moštva Formule 1
Konstruktorji Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2007

Športna moštva, razpuščena leta 2018
Racing Point Force India